

Cinema
The Distance  – documentario del 2006 diretto da Ash Adams

Musica
The Distance  – album del 1982 di Bob Seger
The Distance  – singolo del 1996 dei Cake, dall'album Fashion Nugget
The Distance  – album del 2009 di Taylor Hicks
The Distance  – singolo del 2013 dei Funeral for a Friend
 The Distance – brano musicale di Mariah Carey del 2018

Televisione
Distanti (The Distance) – primo episodio della seconda stagione di The O.C.